Аморо́зо () — итальянский музыкальный термин, обозначающий оттенок нежности, который следует придать исполняемому музыкальному отрывку. Темп аморозо — медленный и не допускает резкого исполнения.  

Вместо аморозо иногда обозначали отрывки словом «амабиле».

Также исполнение, полное неги, страсти, томления, требующее медленного движения; в драматическом искусстве «Amoroso Primo» соответствовало названию первого любовника.

Примечания

Литература 
 Аморозо // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1862.

Ссылки 
 

Музыкальные термины